De vrouwelijke naamvariant van Martinus
 Martine (lied), een liedje van Louis Neefs
 De originele titel van de Belgische kinderboekenreeks Tiny
 De originele titel van de Frans-Belgische animatieserie Tiny (televisieserie)
 Martine (Nederlandse televisieserie), een Nederlandse televisieserie uit de jaren 70